Пало Кемадо има више значења:

 Пало Кемадо (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Кемадо (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Кемадо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Кемадо (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пало Кемадо (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Кемадо (Тлакотепек де Мехија), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику